L'expression « chien à crête dorsale » fait référence à plusieurs races de chien caractérisées par la présence sur le dos d'une bande de poils poussant en sens inverse au reste du pelage. Cette caractéristique est qualifiée de « crête dorsale » ou de « ridgeback » d'après l'anglais. Les races concernées, plus ou moins reconnues par les fédérations canines, sont :
 le chien de Rhodésie à crête dorsale, appelé aussi Rhodesian Ridgeback ;
 le chien thaïlandais à crête dorsale, appelé aussi Thai Ridgeback ;
 le  ;
 le  ;
 le  ;
 le , aujourd'hui .

Voir aussi